Села:
 Ілляшівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Ілляшівка — Житомирська область, Звягельський район
 Ілляшівка — Рівненська область, Рівненський район
 Ілляшівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
Місцевості
 Ілляшівка — місцевість у Полтаві.